Плитка Соколара — Тейлор — это одиночная плитка, которая апериодична на плоскости, что означает, что возможны только непериодичные замощения на плоскости при разрешении вращения и зеркального отражения. Плитка была первым примером одиночной апериодичной плитки, или «einstein» (игра слов,  означает «один камень», и так же записывается фамилия физика Альберта Эйнштейна). Базовая версия плитки — простой шестиугольник с некоторым узором для обеспечения локального правила соединения. Это правило не может быть геометрически реализовано в двухмерном пространстве в виде связной плитки, однако существует несвязный вариант, для которого узор уже не нужен (на картинках узор присутствует для понимания общей структуры).

Также можно реализовать связную плитку в трёхмерном пространстве — ещё в оригинальной статье Соколар и Тейлор предложили трёхмерный аналог моноплитки. Соколар и Тейлор заметили, что трёхмерная плитка замощает апериодично трёхмерное пространство. Однако плитка позволяет замощению периодичность, если сдвигать один (непериодичный) двумерный слой на другой слой, так что плитка лишь «слабо апериодична». Физические трёхмерные плитки не могут быть соединены вместе без разрешения зеркальной копии, что потребовало бы выход в четырёхмерное пространство.

Галерея

Примечания

Литература

Ссылки 
 Previewable digital models of the three-dimensional tile, suitable for 3D printing, at Thingiverse
 Original diagrams and further information on Joan Taylor’s personal website

Непериодичные мозаики